Ще́нников — русская фамилия; от Щенник — псарь, ухаживающий за щенками .

Известные носители 
 Щенников, Александр Александрович  (1900—19??) — советский военачальник, полковник.
 Щенников, Владимир Вениаминович (род. 1934) — русский математик, проф. МФТИ, сотр. ряда ин-тов РАН.
 Щенников, Георгий Михайлович (род. 1991) — российский футболист.
 Щенников, Гурий Константинович (1931—2010) — российский литературовед, доктор филологических наук.
 Щенников, Михаил Анатольевич (род. 1967) — советский и российский легкоатлет (спортивная ходьба), четырёхкратный чемпион мира.
 Щенников, Юрий Николаевич (1938—2015) — советский и российский фотожурналист.

Щенникова

Примечания